Mijuško Bojović (Servisch: Мијушко Бојовић) (Pljevlja, 9 augustus 1988) is een Montenegrijns voetballer die uitkomt voor Waasland-Beveren. 

Bojović, Mijuško